Matias de Albuquerque, 15.º vice-rei da Índia  (1547-1609) — 32.º Governador da Índia e o 15.º vice-rei da Índia, entre 1591 e 1597
 Matias de Albuquerque, Conde de Alegrete (c. 1580-1647) — administrador colonial e militar superior português na Guerra da Restauração

Desambiguação